Z может означать:
 Z — 26-я буква латинского алфавита.
 Z — символ российского вторжения на Украину.
 Z — компьютерная игра.
 Z — короткометражный фильм ужасов (реж. Василий Сигарев).
 Z shell — командный интерпретатор.
 Z — формат сжатия файлов.
 Типоразмер Z (масштаб 1:220), используемый в железнодорожном моделизме.
  — общепринятое обозначение множества целых чисел.
 Z — в популяционной генетике обозначение гаплогруппы Z (мтДНК).
 Ꝣ, ꝣ (вестготская Z) — буква расширенной латиницы.
 Поколение Z — термин, применяемый в мире для поколения людей, родившихся в 1996—2012 годах.
 Z-бозон — один из переносчиков слабого взаимодействия.

См. также 
 «Нация Z»
 «Война миров Z»
 «Затерянный город Z»
 «Новая эра Z»
 План «Z»
 
 J/Z (маршрут метро, Нью-Йорк)
 Дзета